КМК (или кмк) — аббревиатура, может означать:

 ВПО Кузбассуголь - концерн в Кемеровской области.
 Кузбассуголь- жилой комплекс в Новосибирске.